Jméno Wolfgang Winkler nosilo nebo nosí více osobností:
 Wolfgang Winkler (sáňkař) (* 1940) – německý sáňkař, bronzový medailista ze ZOH 1968 v Grenoblu
 Wolfgang Winkler (herec) (* 1943) – německý herec